De Ierse voetbalclub St. Patrick's Athletic speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt St. Patrick's Athletic

Zie ook
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen
 Deelnemers UEFA-toernooien Ierland

St. Patrick's Athletic
St. Patrick's Athletic